Висотна хвороба або гостра гірська хвороба, патологічний стан, який викликано гострим впливом низького тиску повітря .
 Хронічна гірська хвороба, хвороба, яка може розвиватися протягом тривалого часу проживання на висоті.